Гросси () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

  (род. 1976) — американский гитарист.
 Гросси, Винченцо (1845—1917) — итальянский священник, католический святой.
 Гросси, Карло (1634—1688) — итальянский композитор.
 Гросси, Марио (1925—1999) — итальянский учёный.
 Гросси, Патрик Джеймс (род. 1983) — американский исполнитель электронной музыки, более известен под псевдонимом Active Child.
 Гросси, Пьетро (1917—2002) — итальянский визуальный художник и композитор, пионер компьютерной музыки.
 Гросси, Рафаэль Марино (род. 1961) — гендиректор МАГАТЭ.
 Гросси, Томмазо (1791—1853) — ломбардский поэт и писатель, родившийся в эпоху правления австрийцев в Ломбардии.

См. также 
  — организация итальянского Рисорджименто, действующая в регионе Марке.
 , позднее Распони — укреплённая резиденция Кастильоне ди Равенна в одноимённой провинции.
 Гроссо